Класификатор на данъчните амортизируеми активи (КДАА) е вид класификация регламентирана от Закона за корпоративното подоходно облагане (в сила от 1 януари 2007 г.). Класификаторът е изготвен съгласно чл. 55 ал. 4 от ЗКПО с наредба на Министерски съвет. Той представлява новост за счетоводната практика до момента. Целта на класификацията е да присвои идентичен код на всеки амортизируем данъчен актив, така че ясно и точно да се въвеждат активите в съответващите им данъчни амортизируеми категории (по ЗКПО).

Счетоводство